Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Justine Henin 2-6, 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Justine Henin (finale)
 Justine Henin (semifinali)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Anne Kremer (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (primo turno)
 Lisa Raymond (primo turno)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Tat'jana Panova (primo turno)
 Assente
 Francesca Schiavone (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2002